Die Parlamentswahl in Norwegen 1957 fand am 6. Oktober 1957 statt. Es war die Wahl zum 47. Storting.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei konnte ihre absolute Mehrheit der Mandate verteidigen. Im Parlament waren dieselben sechs Parteien vertreten wie in der vorangegangenen Legislaturperiode. Die Bauernpartei benannte sich 1959 in Zentrumspartei um.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

Norwegen #parlament
1957
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)